Canton, capital de Guangdong, província meridional de la Xina.
 Illa Canton, atol de les illes Fènix a la república de Kiribati.
 Estats Units:
 Canton (Carolina del Nord)
 Canton (Connecticut) 
 Canton (Dakota del Sud)
 Canton (Geòrgia)
 Canton (Kansas)
 Canton (Maine)
 Canton (Massachusetts) 
 Canton (Minnesota)
 Canton (Mississipí)
 Canton (Missouri)
 Canton (Nova York)
 Canton (Ohio)
 Canton (Oklahoma)
 Canton (Pennsilvània)
 Canton (Texas)
 Canton City, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord.
 East Canton, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 New Canton, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 North Canton, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 West Canton, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.